Prince puede referirse a:

 Prince, cantante y compositor estadounidense.
 «Prince», canción de la banda japonesa Versailles.
 PRINCE2, método de gestión de proyectos.
 Prince Sports, fabricante de artículos deportivos.
 Prince, localidad de Virginia Occidental, Estados Unidos.